Чемпионат Европы по академической гребле в 1973 году прошёл в Москве, в недавно построенном гребном канале в Крылатском. Чемпионат стал последним, перед долгим 34-летним перерывом.

История 
Чемпионат Европы по академической гребле проводился практически ежегодно, начиная с 1893 года. В Чемпионате 1973 года участвовало 29 стран, представляющих 4 континента. Из-за большого количества стран участниц соревнования считались квази-чемпионатом мира, который проходил на тот момент раз в 4 года. Это стало причиной прекращения проведения соревнований в этом формате, взамен ему Чемпионат мира по академической гребле стали проводить ежегодно.

На московском чемпионате было проведено семь соревнований для мужчин и пять для женщин.

Женщины соревновались на дистанции 1000 метров с 23 по 26 августа. Их соревнования совпали с летней Универсиадой 1973 года, которая также проводилась в городе. В Чемпионате приняли участие двадцать стран, но только 18 из них в итоге соревновались. Всего были задействованы команды и спортсмены с 53 лодками (W1x: 14 лодок; W2x: 11 лодок; W4x +: 10 лодок; W4 +: 10 лодки; W8 +: 8 лодок).

Мужчины соревновались на дистанции 2000 метров с 29 августа по 2 сентября, и 29 стран представляли 109 лодок.

Медальный зачёт

Женские соревнования

Мужские соревнования

Таблица медалей

Ссылки

Примечания 

Международные спортивные соревнования в Москве
Соревнования по академической гребле в СССР
Август 1973 года